XIX Чемпионат России по современному пятиборью среди женщин проходил в городе Уфе с 17-24 июня 2011 года.

С 17 по 24 июня впервые в г. Уфе проходил Чемпионат России по современному пятиборью. Организаторами выступили Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан, Федерация современного пятиборья России, Федерация современного пятиборья Республики Башкортостан.
Официальное открытие Чемпионата состоялось 17 июня на Манеже ипподрома «Акбузат». В торжественной церемонии приняли участие: помощник президента Федерации современного пятиборья России Роман Лебедев, заместитель министра молодёжной политики и спорта РБ Вячеслав Чернов, президент Торгово-промышленной палаты РБ, председатель попечительского совета Федерации современного пятиборья РБ Юрий Пустовгаров, президент Федерации современного пятиборья РБ Урал Гизатуллин, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан полковник Валерий Хисамутдинов.
В Чемпионате России по современному пятиборью среди мужчин и женщин участвовали более 120 спортсменов - 11 команд регионов России.
медали разыгрывались в лично-командном первенстве и эстафетных соревнованиях.

Главный судья соревнований - Уткин А.М., главный секретарь - Меньшиков Д.А.

Москвичка Евдокия Гречишникова впервые в карьере выиграла личное золото чемпионата страны. Трехкратная чемпионка мира, неоднократная победительница и призёр чемпионатов Европы и этапов Кубка мира, Гречишникова успела собрать шесть (!) серебряных наград чемпионата России и выиграла золото, выступая в Уфе – городе, где родилась и начала спортивную карьеру.

Личное первенство.

Фехтование. Плавание. 
Таблица общего зачета после фехтования и плавания выглядела одновременно - закономерно и неожиданно. Закономерностью можно было считать лидерство многоопытных Полины Стручковой и Гречишниковой (чемпионки мира-2010 в эстафете были самыми старшими участницами чемпионата страны), а вот малопонятные провалы Екатерины Хураськиной и Юлии Колеговой (ещё одна из лидеров сборной, Доната Римшайте, из-за болезни не смогла выступить в Уфе) определенно относились к неожиданностям. На пятки лидерам наступали башкирские спортсменки Диана Бербега (лучший результат в фехтовании) и Гульназ Губайдулина (её 2.05 в плавании на 200 метров сделали бы честь многим мужчинам-пятиборцам), а также москвичка Алисе Фахрутдинова.

Положение после двух видов. 1. Стручкова – 2236. 2. Гречишникова – 2196. 3. Фахрутдинова – 2172. 4. Губайдулина – 2152. 5. Бербега – 2152…8. Хураськина – 2092… 15. Колегова – 1904

Конкур. 
Конкур по традиции стал испытанием на классность и фарт – лидеры с ним, в целом успешно, справились, а юные спортсменки допускали порой удивительные ошибки. Особенно «отличилась» Губайдулина – помимо многочисленных повалов серебряный призёр юношеских Олимпийских игр была оштрафована на 200 очков (50 секунд – в пересчете на «комбайн») за… неправильное преодоление препятствия на разминке.

Комбайн. 
Старт-лист комбайна выглядел следующим образом: 1. Гречишникова – 00.00. 2. Стручкова - +0.04. 3. Воронина (Самарская область) - +0.20. 4. Лебедева (Москва) – 0.28. 5. Бербега - +0.30… 10. Хураськина - +0.50…13. Колегова - +1.14. 14. Губайдулина - +1.21

Гречишникова, за которую, несмотря на московскую прописку болели все трибуны подарила родному городу и своим многочисленным родственникам и друзьям настоящий праздник, возглавив забег уже после первого огневого рубежа и не дав преследовательницам даже призрачного шанса посягнуть на свою долгожданную победу в чемпионате страны. Что касается Стручковой, то для переживающей последствия травмы ноги москвички трехкилометровый кросс стал настоящим истязанием – уверенно стреляя москвичка на дистанции превращалась в «легкую добычу» для соперниц. В итоге серебро и бронзу чемпионата добыли соответственно Хураськина и Колегова – чьи скорость и твердая рука в этом сезоне были многократно испытаны на международных стартах.

После окончания соревнований главный тренер женской сборной Алексей Хапланов объявил состав сборной России, которая будет готовиться к чемпионату Европы, вошли Евдокия Гречишникова, Екатерина Хураськина, Юлия Колегова, Полина Стручкова, Доната Римшайте и Гульназ Губайдулина.

Итоговые результаты
23 июня 2011г. Чемпионат России. г. Уфа , ипподром «Акбузат». 

Личное первенство. Итоговые результаты.

Кукушкина Людмила (1988) Н-Новгород сошла с дистанции комбайна.

Командное первенство. Итоговые результаты.

Эстафета. 
г. Уфа. ипподром «Акбузат». 25 июня 2011г.

Первая команда Башкортостана в составе Дианы Бербеги, Зарины Насыровой и Гульназ Губайдуллиной праздновала победу в эстафетных соревнованиях завершившегося сегодня в Уфе чемпионата России. В упорной борьбе хозяйки турнира взяли верх над сборной Москвы.
Женская эстафета, венчавшая программу соревнований была последним шансом для гостеприимных хозяев чемпионата страны подняться на пьедестал. Напомним, что в мужской эстафете и личных женских соревнованиях башкирские спортсмены останавливались в шаге от медалей. 
На старт женских эстафетных соревнований вышло семь команд – причем хозяйки заявили сразу два трио. Чемпионка и вице-чемпионка в личном первенстве Евдокия Гречишникова и Екатерина Хураськина получили от тренеров день отдыха и следили за соревнованиями с трибуны. Уже после двух видов стало очевидно, что борьбу за победу будут вести первая команда Башкирии, а также сборные Москвы и Самарской области – остальные команды заметно уступали им в уровне готовности. 

 Конкур. Комбайн. 

Испытание конкуром достойно прошли представительницы лишь двух первых троек. Что же касается комбайна, то острейшая борьба кипела до последнего огневого рубежа – лидерство поочередно переходила то к Москве, то к башкирской сборной. Исход борьбы решил стремительный финишный спурт Губайдуллиной – уйдя на завершающий финишный километр в 15 метрах позади москвички Алисе Фахрутдиновой серебряный призёр Юношеских Олимпийских Игр-2010 финишировала в гордом одиночестве.

Итоговые результаты.

Источники. 
 "Спорт-Экспресс" Официальный сайт 
 "Советский спорт" Официальный сайт

Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Уфе
2011 год в Башкортостане
Июнь 2011 года
Чемпионаты России в 2011 году